Cruel Summer, singolo delle Bananarama (successivamente registrato come cover dagli Ace of Base)
Cruel Summer, versione statunitense dell'album Flowers degli Ace of Base
Cruel Summer, album della casa discografica GOOD Music
Cruel Summer, film di Kanye West ispirato al suddetto album
Cruel Summer, serie televisiva statunitense del 2021